Кл́уні () — англомовне прізвище ірландського походження.

Відомі носії:
 Амаль Клуні (, уроджена — Аламуддін, ; 1978) — британська юристка.
 Джордж Клуні (; 1961) — американський актор, режисер, продюсер та сценарист.
 Мішель Клуні (; 1969) — американська актриса.
 Розмарі Клуні (; 1928—2002) — американська естрадна співачка і актриса 1940-х і 1950-х. Тітка актора Джорджа Клуні.
 Френсіс Ксавієр Клуні (; 1950) — римсько-католицький священик-єзуїт, теолог.